Svenska mästerskapet i fotboll 1910 vanns av IFK Göteborg efter en finalseger mot Djurgårdens IF med 3-0 på Walhalla den 16 oktober 1910. Detta var IFK Göteborgs andra SM-guld.

Spelträd

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1910 i Sverige
Fotbollssäsongen 1910
1910